Ландольт:
 Ландольт, Арло (1935—2022) — американский астроном.
 Ландольт, Ганс Генрих (1831—1910) — швейцарский химик.
 
 Ландольт, Эдмунд (1846—1926) — швейцарск-французский офтальмолог (:en:Edmund Landolt, :fr:Edmond Landolt).